Spojení písmen G a Q může mít různé významy:

GQ 
 GQ – kód ISO 3166-2 pro Rovnikovou Guineu
 Zkratka pánského měsíčníku Gentlemen's Quarterly

.gq 
 .gq – internetová doména nejvyššího řádu pro Rovnikovou Guineu

Externí odkazy